IBF son unas siglas que pueden referirse a diferentes organizaciones:

 International Best Football Kromex Academy: se trata de una Academia de Tecnificación de Fútbol en Alcorcón

Federación Mundial de Bádminton: se trata de la anteriormente denominada Federación Internacional de Bádminton, que organiza los eventos de este deporte a nivel mundial.
Federación Internacional de Boxeo: es una de las organizaciones mundiales de boxeo.
International Banking Facility: entidad legal de un banco de los Estados Unidos.
Federación Internacional de Béisbol: es el ente rector mundial del béisbol.
Federación Internacional de Baloncesto: organismo que se dedica a regular las normas del baloncesto mundialmente.
Federación Internacional de Libreros: federación que representa a los libreros a nivel internacional.
Federación de Baloncesto de Irán: organismo que dirige el baloncesto en Irán.
Federación Internacional de Bandy: organización que organiza y regula las normas del bandy.